Дружино-Бардым — деревня в Артинском городском округе Свердловской области России. Расположена в 21 км на западо-северо-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Азигуловского сельского совета.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Дружино-Бардым
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Дружино-Бардым (деревня)

Населённые пункты Артинского городского округа